Per Erlandsson kan syfta på:

* Per Erlandsson (omkring 1590–1682), riksdagsman i bondeståndet
 Per Erlandsson (1877–1952), överste

Se även 
 Per Erlanson (1917–2007), läkare